YYY kan have flere betydninger, heriblandt:

 Yeah Yeah Yeahs, et band fra New York
 Mont-Joli Airport i Quebec, Canada (IATA-kode YYY)
 The Yada Yada, et udtryk fra tv-serien Seinfeld
 YYY, produktionskoden for Doctor Who-episoden "The Monster of Peladon" fra 1974